Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic  2007 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Wayne Odesnik (Qualificato)
 André Sá (ultimo turno)
 George Bastl (Qualificato)
 Prakash Amritraj (ultimo turno)

 Somdev Devvarman (primo turno)
 Nathan Thompson (primo turno)
 Wesley Whitehouse (Qualificato)
 Cecil Mamiit (ultimo turno)

Qualificati 

 Wayne Odesnik
 Somdev Devvarman

 George Bastl
 Wesley Whitehouse

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2007